Az Audacious nevet több hajóosztálynak és hajóegységnek is adták:

 Audacious osztály (csatahajók), egy négy hajóegységet magába foglaló csatahajóosztály, melyet 1867–1870 között építettek.
 Audacious osztály (repülőgép-hordozó), az 1940-es évek elején építeni elkezdett, de csak az 1950-es években befejezett brit repülőgép-hordozó osztály.

Ezeken kívül több hadihajó viselte az amerikai és brit haditengerészetben.